

Događaji 

 Servije Tulije (Servius Tullius) počeo vladati kao šesti kralj Rima (vladao 578. pr. Kr. – 534. pr. Kr.)

Rođenja

Smrti